Иштван Мудин (;  — ) — венгерский спортсмен, легкоатлет. Призер летних Олимпийских игр 1906 года в Афинах. Знаменосец сборной Венгрии на Олимпийских играх 1908 года в Лондоне.

Биография 
На Внеочередных летних Олимпийских игр 1906 года выиграл бронзовую медаль в метании диска греческим стилем и серебро в пентатлоне. На олимпиаде 1908 года в Лондоне участвовал в соревнованиях по толканию ядра, метанию диска, метанию молота, метанию копья вольным стилем. Лучшей результат (7 место) показал в метании диска.

Погиб в 1918 году на фронте Первой мировой войны. Его брат Имре Мудин — спортсмен, участник Олимпийских игр 1908 года.

Литература 
 Kalcsó István. A Mudin fívérek. ISBN 9789630654609

Ссылки 
 
Метатели диска Венгрии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1908 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1908 года
Погибшие в Первую мировую войну